Матус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матус, Владимир Павлович (род. 1948) — советский российский юрист, шашечный композитор, неоднократный чемпион СССР и мира по шашечной композиции.
 Маттус, Зигфрид (1934—2021) — немецкий композитор.
 Матус, Николай Васильевич (1919—1997) — советский разведчик, офицер ГРУ Генштаба ВС СССР, корреспондент ТАСС в Турции, журналист-востоковед, переводчик, публицист.
 Хуан Матус - индейский шаман из племени Яки из произведений Карлоса Кастанеды

Матус () — имя собственное (фамилия) в бразильском варианте португальского языка; в континентальном варианте Португалии — Матуш.
 Матус, Грегориу де (1636—1696) — бразильский поэт.

См. также 
 Дон Хуан Матус — шаман из индейского племени яки, главным образом известный по произведениям Карлоса Кастанеды.
 Матус-Коста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.